Friedrich Kohlrausch henviser til blandt andre:

 Friedrich Kohlrausch (pædagog) (1780-1867) – tysk pædagog
 Friedrich Kohlrausch (fysiker) (1840-1910) – tysk fysiker